Gryt kan syfta på:
 Gryt (jordhåla) – grävlingens och rödrävens bo
 Grytjakt – jakt i gryt med hjälp av en grythund
 Gryt, Valdemarsviks kommun – en småort i Valdemarsviks kommun
 Gryt, Örebro – ett industriområde söder om Örebro
 Gryt, Östra Göinge kommun – en kyrkby i Gryts socken i Östra Göinge kommun
 Gryt (naturreservat) – ett naturreservat i Valdemarsviks kommun

Se även 
 Gryts distrikt
 Gryts församling
 Gryts kyrka
 Gryts landskommun
 Gryts socken
 Gryts skärgård